Antonio Augusto Ferreira Pinto Júnior, mais conhecido como Júnior (Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1986), é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente, joga pelo .

Títulos 
Seleção Brasileira
Copa do Mundo Sub-17 - 2003

America
Campeonato Carioca da Série B - 2009

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Clube de Futebol Estrela da Amadora
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Bonsucesso Futebol Clube
Futebolistas do Vila Nova Futebol Clube
Futebolistas do Moreirense Futebol Clube
Jogadores da Seleção Brasileira de Futebol Sub-17